John Shortland (1739–1803)
 John Shortland (1769–1810)